The Jungle har flere betydninger:
 Junglen i Calais (The Jungle) - Uofficiel flyhtningelejr i Calais
 Junglebogen (bog) (The Jungle Book) – børnehistorier fra 1894 af Rudyard Kipling
 The Jungle (roman) – en realist roman fra 1906 af Upton Sinclair
 The Jungle (film fra 1914) – en filmadaptation af romanen
 The Jungle (film fra 1952)
 The Jungle (film fra 1967)
 The Jungle (roman fra 2011) – af Clive Cussler og Jack Du Brul
 The Jungle (Seattle) – et greenbelt i Seattle, Washington
 "The Jungle" (The Twilight Zone) – et afsnit af The Twilight Zone
 "The Jungle" (The Killing) – et afsnit af den amerikanske TV-serie The Killing
 The Jungle – et alternativt navn for The Jim Rome Show

Se også 
 Jungle – en skovtype